Бе́зруки, до ВОВ Безруковка () — село, Безруковский сельский совет, Дергачёвский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322080501. Население по переписи 2001 года составляет 2463 (1103/1360 м/ж) человека.

Является административным центром Безруковского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Лещенки.

Географическое положение 
Село Бе́зруки находится на реке Лопань в балке Мендалька.
Русло реки очень извилисто и вдоль него проведено много ирригационных каналов, выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Соленый Яр и пгт Слатино, ниже по течению примыкает к сёлам Шелкоплясы и Емцы, на расстоянии в 2 км расположено село Лещенки.

Рядом с селом проходит железная дорога, станция Безруковка, к селу примыкает небольшой лесной массив (дуб).

Происхождение названия 
 Село раньше называлось Шептуны́.

История 
 1695 — дата основания.
 До ВОСР в селе была построена православная церковь во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
 В 1920-х-1930-х годах Иоанно-Богословский храм в Безруковке был канонично православным и принадлежал Харьковской и Ахтырской епархии РПЦ; священником в 1932 году был Крыжановский, Александр Степанович, 1886 года рождения.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Безруковке были 200 дворов, православная церковь и сельсовет.
 На юго-восточной окраине Безруковки, в посёлке Бережной и на станции Безруковка в середине августа 1943 года при освобождении Харькова от немецкой оккупации находился штаб 53-й армии Степного фронта Советской армии (командующий Манагаров, Иван Мефодьевич).

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Тепличное хозяйство.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Религия 
 Свято-Иоанно-Богословский храм.
 Церковь Иоанна Богослова. 1761 года постройки.
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)